Jens Nielsen, danski hokejist, * 23. oktober 1969, København, Danska.

Jens Nielsen je danski hokejist, ki igra na položaju desnega krila in velja za zelo dobrega igralca v igri z igralcem več na ledu. Sredi sezone 2008/09 je prestopil v klub HDD Tilia Olimpija. Igral je za dansko hokejsko reprezentanco na kar štirinajstih Svetovnih prvenstvih, večino svoje kariere je igral v švedski ligi.

Pregled kariere

|-
| Herlev IC
| Danska liga
| 84/85
|
| 20
| 12
| 10
| 22
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo C
| 87
|
| 8
| 12
| 6
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 24
| 0
| 6
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 31
| 10
| 7
| 17
|
| 20
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 10
| 12
| 22
|
| 8
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo C
| 90
|
| 8
| 6
| 6
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 21
| 6
| 6
| 12
|
| 12
|
|
|

|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 18
| 7
| 6
| 13
|
| 24
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo C
| 91
|
| 8
| 10
| 9
| 19
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 19
| 4
| 7
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 17
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
| 11
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|-
| Leksands IF
| Švedska ml. liga
| 92/93
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 35
| 4
| 7
| 11
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 93
|
| 7
| 7
| 7
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 10
| 10
| 20
|
| 16
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 94
|
| 7
| 8
| 5
| 13
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 22
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 18
| 7
| 9
| 16
|
| 18
|
| 11
| 5
| 4
| 9
|
| 0
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 22
| 7
| 11
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 18
| 9
| 12
| 21
|
| 10
|
| 12
| 4
| 8
| 12
|
| 14
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 35
| 11
| 9
| 20
|
| 39
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 97
|
| 7
| 4
| 4
| 8
| -14
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 44
| 14
| 10
| 24
| +6
| 48
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -4
| 8
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 18
| 29
| 47
| +14
| 28
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +3
| 4
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 3
| 9
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 49
| 18
| 29
| 47
| +9
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 4
| 10
| 14
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 14
| 23
| 37
| -10
| 94
|
| 10
| 7
| 7
| 14
| 0
| 12
|-
| Danska
| Olimpijske kvalifikacije
| 01
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -8
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 3
| 0
| 4
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 43
| 23
| 43
| 66
| +36
| 71
|
| 9
| 4
| 11
| 15
| +2
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 46
| 15
| 23
| 38
| +10
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 42
| 9
| 22
| 31
| -8
| 75
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| -3
| 4
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
| 15
| 7
| 8
| 15
| +7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Thurgau
| Švicarska 2. liga
| 04/05
|
| 21
| 8
| 24
| 32
|
| 28
|
| 6
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|-
| Danska
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AaB Ishockey
| Danska liga
| 05/06
|
| 34
| 23
| 24
| 47
| +2
| 87
|
| 17
| 6
| 10
| 16
|
| 10
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AaB Ishockey
| Danska liga
| 06/07
|
| 34
| 15
| 25
| 40
|
| 103
|
| 16
| 6
| 13
| 19
|
| 10
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AaB Ishockey
| Danska liga
| 07/08
|
| 41
| 11
| 29
| 40
|
| 77
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Borlänge HF
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 19
| 12
| 15
| 27
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| -6
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| IFK Ore
| Švedska 3. liga
| 08/09
|
| 11
| 10
| 26
| 36
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ludvika HF
| Švedska 3. liga
| 09/10
|
| 5
| 9
| 15
| 24
|
| 2
|
| 6
| 3
| 13
| 16
|
| 2
|-
| Häradsbygdens SS
| Švedska 2. liga
| 10/11
|
| 5
| 0
| 10
| 10
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Häradsbygdens SS
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Häradsbygdens SS
| Švedska 2. liga
| 12/13
|
| 2
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
| 3
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |996
| bgcolor="#7FFF00" |370
| bgcolor="#7FFF00" |559
| bgcolor="#7FFF00" |929
| bgcolor="#7FFF00" |+24
| bgcolor="#7FFF00" |1114
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |155
| bgcolor="#7FFF00" |54
| bgcolor="#7FFF00" |95
| bgcolor="#7FFF00" |149
| bgcolor="#7FFF00" |-2
| bgcolor="#7FFF00" |104
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Danski hokejisti
Danski hokejski reprezentanti
Hokejisti Herlev IC
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti HC Thurgau
Hokejisti AaB Ishockey
Hokejisti Borlänge HF
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti IFK Ore
Hokejisti Ludvika HF
Hokejisti Häradsbygdens SS